Schott bezeichnet:
 Schott, eine Unterteilung oder Tür auf einem Schiff oder ein Durchbruch in einer Wand
 Schott (Familienname), ein Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Schott (Geologie), alljährlich austrocknende Salzseen in Nordafrika
 Schott (Messbuch), katholisches Laienmessbuch
 Schott AG, ein Technologieunternehmen für Hightech-Glasprodukte
 Schott Music, einen Musikverlag in der Nachfolge von Bernhard & Franz Schott
 SV Schott Jena, einen deutschen Sportverein
 TSV Schott Mainz, einen deutschen Sportverein
 Schott Inlet, Bucht an der Ostküste des Palmerlands, Antarktika
 SCHOTT: das botanische Autorenkürzel von Heinrich Wilhelm Schott

Siehe auch:
 Schott von Schottenstein, fränkisches Adelsgeschlecht
 Schotten
 Schote
 Schot, Leine zum Bedienen eines Segels
 Schottsche Karre